SAS:
 SAS () — подразделение специального назначения вооружённых сил Великобритании.
 SAS — американская частная компания, разработчик программного обеспечения в области бизнес-аналитики.
  — статистический пакет фирмы SAS.
 SAS — язык программирования, используемый в продуктах фирмы SAS.
 SAS — шведская авиакомпания.
 S.A.S. — совместное предприятие компаний Renault и Autobacs Seven.
 SAS () — специальная клавиша или комбинация клавиш для входа в компьютерную операционную систему.
 SAS () — последовательный компьютерный интерфейс для подключения различных устройств хранения данных.
 SAS.Планета — бесплатно распространяемая навигационная программа.
 SAS — программа НАСА малых астрономических спутников.
 SAS-2 — второй спутник программы Small Astronomy Satellite (1972—1973).
 SAS-3 — третий спутник программы Small Astronomy Satellite (1975—1979).
 San Antonio Spurs — американский профессиональный баскетбольный клуб.
 SAS () — обозначение акционерного общества упрощённого типа во Франции.

См. также 
 Сас (значения)

Примечания